Евгений Макарович Николаенко (1905—1961) — советский лётчик-истребитель, военачальник, Герой Советского Союза (22.02.1939). Генерал-лейтенант авиации (20.04.1945).

Биография 
Родился в деревне Удога (ныне — Чериковского района Могилёвской области Беларуси), белорус.

С 1927 года в рядах Красной Армии. В 1928 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1930 — Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков. В 1930—1936 годах — инструктор Борисоглебской военной авиационной школы лётчиков. В 1935 году — окончил курсы усовершенствования командного состава (КУКС) при Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. С 1936 года служил в строевых частях ВВС.

С марта по август 1938 года участвовал добровольцем в войне в Китае против японских захватчиков. Был командиром эскадрильи 34-го истребительного авиационного полка 57-й истребительной авиационной бригады. В 5 воздушных боях лично сбил 2 вражеских самолёта. Один из наиболее крупных воздушных боёв, в котором принимал участие Евгений Макарович, произошёл 12 августа 1938 года над Уханем. Тогда 40 истребителей, ведомые Е. М. Николаенко, вступили в бой со 120 японскими самолётами. По данным советской стороны, советские лётчики сбили в этом бою 16 японцев, потеряв 5 своих машин. За мужество и героизм, проявленные при исполнении специального правительственного задания, капитану Е. М. Николаенко было присвоено звание Героя Советского Союза, 27 ноября 1939 года ему вручена медаль «Золотая Звезда» № 122.

По возвращении в Союз с 1938 года служил начальником Кировобадской военной авиационной школы лётчиков. С 1939 года — заместитель командующего ВВС Киевского особого военного округа, с августа 1940 — командир 17-й смешанной авиационной дивизии. С 1940 года — командующий ВВС Северо-Кавказского военного округа.

Участник Великой Отечественной войны. С августа 1941 года — командующий ВВС 5-й армии Юго-Западного фронта. С октября 1941 года — заместитель командующего ВВС Западного фронта. С декабря 1941 по январь 1942 — командующий «Особой авиагруппой генерал-майора Николаенко» на Западном фронте, участвовал в битве под Москвой. С февраля 1942 года — командующий ВВС Крымского фронта. После   катастрофы советских войск на Керченском полуострове в мае 1942 года, приведшей к разгрому Крымского фронта, 4 июня 1942 года был снят с должности и понижен в воинском звании до полковника.

В 1942 году назначен начальником Липецких курсов усовершенствования офицерского состава ВВС. Весной 1943 года был восстановлен в генеральском звании. С ноября 1943 года вновь находился в действующей армии на должности заместителя командующего 1-й воздушной армии на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в Белорусской и Восточно-Прусской наступательных операциях. 

После войны продолжил службу в ВВС. В феврале 1946 года назначен командующим 11-й воздушной армией (Закавказский военный округ), а 25 мая 1946 года — командующим 1-й воздушной армией дальней авиации (управление в г. Смоленск). В августе-ноябре 1949 года 1-й заместитель командующего Дальней авиации. В ноябре 1949 года — августе 1950 года —командующий Дальней авиацией. В 1952 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. В 1952—1955 годах командовал 50-й воздушной армией Дальней авиации (Смоленск). С декабря 1955 года — в отставке.

Жил в Ленинграде. Скончался 16 апреля 1961 года, похоронен на Богословском кладбище.

Награды 
 Герой Советского Союза (22.02.1939);
 два ордена Ленина (22.02.1939, 3.11.1953);
 три ордена Красного Знамени (14.11.1938, 20.01.1942, 24.06.1948);
 орден Суворова 2-й степени (19.04.1945);
 орден Кутузова 2-й степени (5.05.1945);
 орден Отечественной войны 1-й степени (19.08.1944);
 орден Красной Звезды (3.11.1944);
 медали.

Воинские звания 
 капитан (1936) 
 майор
 полковник
 комбриг (29.11.1939)
 генерал-майор авиации (04.06.1940)
 полковник (04.06.1942)
 генерал-майор авиации (17.03.1943)
 генерал-лейтенант авиации (20.04.1945)

Память 

 В 2005 году Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ввело в почтовое обращение художественный конверт с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения Е. М. Николаенко».

Примечания

Литература 
 ;
 
 
 Командующие воздушными армиями. — М.: Патриот, 2006.

Ссылки 
 
 Биография на сайте выпускников Борисоглебского ВВАУЛ им. В.П. Чкалова .

Участники Японо-китайской войны (1937—1945)
Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Военачальники Великой Отечественной войны
Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Командующие воздушными армиями СССР
Делегаты XIX съезда КПСС
Похороненные на Богословском кладбище
Участники Керченской оборонительной операции